Cratere Grace – cratere lunare
 Cratere Grace – cratere su Venere